Calvenzano – comune italiano
 Calvenzano – frazione del comune italiano di Caselle Lurani
 Calvenzano – località del comune italiano di Vizzolo Predabissi, nota per l'omonima basilica